O Cubo foi um concurso de televisão português de jogos, cujo objectivo era realizar sucessivamente sete jogos de habilidade para alcançar o prémio máximo de €30.000, sendo que cada jogo correspondia a uma determinada quantia. O programa foi transmitido pela RTP1 e apresentado  por Jorge Gabriel, entre Abril e Julho de 2010.

O programa baseava-se no formato original britânico do concurso The Cube, criado pela Objective Productions. Todos os episódios foram gravados nos estúdios da Objective Productions em Londres, Reino Unido.

Modalidade de jogo 
Os concorrentes, individualmente, deveriam realizar uma série de sete jogos dentro de um grande cubo de Perspex, cuja dimensão é de 4x4x4 metros. Estes jogos podiam ser de equilíbrio, pontaria, destreza, alvos, jogos de memória e perspicácia. Antes do início era exibido uma curta demonstração da prova a ser realizada e regras a serem cumpridas. Os valores correspondentes de cada prova eram:

Cada concorrente recebia nove vidas no início do jogo. Cada fracasso na tentativa de realização da prova, o concorrente perderia uma das suas vidas, e caso as gaste todas sem conseguir realizar a prova, ele era automaticamente eliminado do programa. Além das vidas, os concorrentes disponham de duas ajudas, que poderiam ser utilizadas uma única vez cada durante a competição:

 Simplificar o jogo: esta ajuda fazia com que o jogo fosse facilitado em alguma das suas características como a diminuição da distância até ao alvo, maior tempo de prova, aumento da largura de um determinado objecto do jogo...
 Jogada de teste o concorrente tinha a possibilidade de experimentar o desafio que lhe era proposto para saber seu grau de dificuldade e caso perdesse ou conseguisse realizá-la essa jogada não contava.

E como forma de ajudar o concorrente, o apresentador divulgava, às vezes, no decorrer do jogo informações estatísticas sobre a prova, como a média em geral que os concorrentes gastavam para a realização da prova ou se era mais fácil para as mulheres do que para os homens.

Versões por países

Ligações externas 
 

Programas de televisão de Portugal que estrearam em 2010
Programas de televisão de Portugal encerrados em 2010
Game shows de Portugal
Programas da RTP1
Programas de televisão em língua portuguesa